Young Money Entertainment, een Amerikaans platenlabel, opgericht door rapper Lil Wayne
Young Money (tijdschrift), een tijdschrift dat 6 keer per jaar uitkomt in de Verenigde Staten